Veel gemeenten gedenken hun tijdens de Tweede Wereldoorlog vermoorde Joodse inwoners door middel van een Joods monument. Deze monumenten zijn veelal pas veertig jaar na de oorlog of later opgericht. Kort na de oorlog was alle aandacht gericht op de wederopbouw. Pas in de jaren zestig ontstond er brede belangstelling voor de Jodenvervolging door de Nederlandse televisieserie De Bezetting van Loe de Jong, het proces tegen Adolf Eichmann en het verschijnen van Ondergang van Jacques Presser.

Over het algemeen vindt bij de Joodse monumenten jaarlijks een herdenking plaats, bijvoorbeeld op 4 mei. Bij het beeldje van Anne Frank in Utrecht liggen altijd bloemen.

De meeste Joodse monumenten zijn abstract, maar er zijn ook figuratieve beelden, herinneringsplaquettes, een heel gebouw (de Hollandsche Schouwburg) en een digitaal monument. Het monument De 102.000 stenen in Kamp Westerbork herinnert aan de 102.000 mensen die vanuit Nederland werden gedeporteerd en het niet overleefden. Op de kop van de stenen is een davidster (voor de Joodse slachtoffers), een vlammetje (voor de Roma en Sinti) of geen teken (voor de in Westerbork gefusilleerde verzetsstrijders) te zien.

Voorbeelden van Joodse monumenten in Nederland zijn:
 Het digitale Joods Monument
 Het Joods monument in Alphen aan den Rijn
 Het Holocaust Namenmonument in Amsterdam
 Het Auschwitzmonument in Amsterdam
 Het Anne Frank Huis in Amsterdam
 De Hollandsche Schouwburg in Amsterdam
 Het Joods Verzetmonument in Amsterdam
 De Schaduwkade in Amsterdam
 Schaduwen in Amsterdam
 Het Joods monument in Assen
 Het monument Vertrek in Delden
 Het Joods Kindermonument in Den Haag
 Het Joods monument in Den Haag
 Het Joods monument in Drachten
 Het Joods monument in Groningen
 Het Joods monument in Haarlem
 Het Joods monument in Hoogezand
 Het uit vijf delen bestaande monument Bagage in Leiden
 Het Joods monument in Nijmegen
 Het Joods Namenmonument in Nijmegen
 Het Joods monument in Rotterdam
 Loods 24 in Rotterdam
 Het Joods monument in Sneek
 Het Joods monument in Tiel
 Het Joods monument in Utrecht
 Het standbeeld van Anne Frank in Utrecht
 Het Monument der verloren kinderen in Vught
 Het Monument voor de in de kampen vermoorde Joden in Kamp Westerbork
 Het Joods monument Een familiefoto in Woerden

Fotogalerij

Zie ook 
 Holocaust
 Stolpersteine

Externe links 
 Website Nationaal Comité 4 en 5 mei - Zoek een monument → Joods monument (overzicht 314 Joodse monumenten)
 Website Joods Historisch Museum
 Digitaal Monument Joodse Gemeenschap in Nederland

Joods monument in Nederland